Nom de deux princesses de la dynastie des Ptolémées d'Alexandrie :

 Cléopâtre V Séléné, fille de Ptolémée VII et Cléopâtre III, épouse de Ptolémée IX puis d'Antiochos VIII ;
 Cléopâtre Séléné II, fille de Cléopâtre VII et de Marc-Antoine, épouse de Juba II de Maurétanie (-40 à +6).

Voir aussi